Persepolis může znamenat:

 Persepolis – starověké perské město
 Persepolis (komiks) – komiks íránské kreslířky a režisérky Marjane Satrapiové
 Persepolis (film) – francouzsko-americký kreslený film Marjane Satrapiové z roku 2007